Tell Me Why:
 Tell Me Why — песня английской рок-группы «The Beatles», написанная Джоном Ленноном.
 Tell Me Why — эпизодическая компьютерная игра, разработанная компанией Dontnod Entertainment.
 Tell Me Why (The Riddle) — песня, выпущенная немецким музыкантом Полом ван Дайком в сотрудничестве с английской танцевальной инди-группой Saint Etienne, и их вокалисткой Сарой Крэкнелл.